Asindulum är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1805. Asindulum ingår i familjen platthornsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Platthornsmyggor
Asindulum